Franska Division 1 1960/1961 var den 23:e säsongen av franska högsta ligan i fotboll.

Tabell

Källor
 LFP.fr - officiell webbplats 
 Rsssf.com

1960/1961
Fotbollssäsongen 1960/1961
1960 i Frankrike
1960 i Monaco
1961 i Frankrike
1961 i Monaco